Název 2. liga v letech 2004/05 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 2004/05
 2. národní hokejová liga 2004/2005